En Pologne, Żerniki peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Żerniki, village du powiat d'Inowrocław
 Żerniki, village du powiat de Żnin

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Żerniki, village du powiat de Jędrzejów 
 Żerniki, village du powiat d'Opatów

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Żerniki, village du powiat de Jarocin
 Żerniki, village du powiat de Kalisz
 Żerniki, village du powiat d'Oborniki
 Żerniki, village du powiat de Poznań
 Żerniki, village du powiat de Września

dans la voïvodie de Łódź
 Żerniki, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Żerniki, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Żerniki, village